tzj – codice ISO 639-3 della lingua tz'utujil